Europski kup u vaterpolu 2019. drugo je izdanje ovog natjecanja. Održan je u Zagrebu, u Hrvatskoj, od 5. do 7. travnja.

Hrvatska nije uspjela obraniti naslov, jer ju je u završnici svladala Mađarska.

Turnir

Izvori

Vanjske poveznice 

 www.fina.org , ishodi, pristupljeno 19. svibnja 2019.

Europski kup u vaterpolu